Коржи́нський — прізвище. Відомі носії:
 Коржинський Дмитро Нестерович (1893, Мединя — 1973, Калуш) — український громадський та політичний діяч, член легіону Січових стрільців, сотник УГА, один з фундаторів та диригентів чоловічого хору с. Мединя.
 Коржинський Дмитро Сергійович — радянський геолог, петрограф. Один із засновників фізико-хімічної петрології та мінералогії, а також фізичної геохімії, академік АН СРСР (1953; член-кореспондент 1943).
 Коржинський Михайло — український священик (УГКЦ), громадсько-політичний діяч.
 Коржинський Сергій Іванович (1861—1900) — російський ботанік, систематик, флорист і ампелограф.
 Коржинський Степан Іванович — український лікар-педіатр, професор, завідувач кафедри педіатрії факультету вдосконалення лікарів Львівського медичного інституту, член Медичної громади та НТШ, почесний член Українського Лікарського Товариства.

Примітки